Петров Федір Васильович (1923) — український поет.
 Петров Федір Миколайович (1876—1973) — двічі Герой Соціалістичної Праці (1961, 1971).
 Петров Федір Федорович (1902—1978) — конструктор артилерійської зброї, Герой Соціалістичної Праці (1944).